Sandu steht für:

 Sandu (Distrikt), ein Distrikt in Gambia
 Sandu (Qiannan) (三都水族自治县), ein Autonomer Kreis der Sui im Autonomen Bezirk Qiannan in der chinesischen Provinz Guizhou
 Sandu (Jiaocheng) (三都镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Jiaocheng der Stadt Ningde in der chinesischen Provinz Fujian
 Sandu (Xiyang) (三都乡), eine Gemeinde des Kreises Xiyang der Stadt Jinzhong in der chinesischen Provinz Shanxi

Sandu ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Sandu (* 1973), rumänischer Philosoph und Essayist

 Dumitru Sandu (1939–2011), rumänischer Politiker

 Gerald Sandu (* 1986), deutscher Handballspieler
 Maia Sandu (* 1972), moldawische Ökonomin und Politikerin
 Marian Sandu (* 1972), rumänischer Ringer
 Mihaela Sandu (* 1977), rumänische Schachspielerin
 Mircea Sandu (* 1952), rumänischer Fußballspieler und -funktionär
 Valentina Sandu-Dediu (* 1966), rumänische Musikwissenschaftlerin

Siehe auch:
 Sandhu